Kawkaban, important ciutat i imamat del Iemen 
 Castell de Kawkaban, prop de Zafar al nord de Naat, al Iemen 
 Kawkaban Hadje, vila del Iemen
 Kawkaban al-Sbaa, vila propera a Kawkaban